

Geografie 
Zwanenburg (Haarlemmermeer), een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland

Gebouwen 
Gemeenlandshuis Swanenburg, een voormalig Gemeenlandshuis van Rijnland te Halfweg (waarnaar het dorp Zwanenburg is vernoemd)
Swaenenburgh, een landgoed in de Nederlandse gemeente Wijdemeren
Swanenburghshofje, een hofje in de Nederlandse stad Gouda
Zwanenburg (Dinther), een middeleeuws versterkt huis in het Nederlandse dorp Dinther
 Zwanenburg (Heerde), een voormalig kasteel in de Nederlandse gemeente Heerde
Zwanenburg (Megchelen), een voormalig kasteel ten zuidoosten gelegen van Gendringen in de Gelderse Achterhoek

Personen

Swanenburg 
 Cornelis Swanenburg, notaris, regent en huizenbezitter
 Isaac Claesz. van Swanenburg (1537-1624) Nederlands kunstschilder
Jacob Isaacsz. van Swanenburg (1571-1638) Nederlands kunstschilder
Leen Swanenburg, Nederlands voetballer
Leonard Swanenburg, ondernemer
Maria Swanenburg (1839-1915), beter bekend als Goeie Mie en de Leidse Gifmengster
Reinier Swanenburg (1675-1744), koopman, belastingpachter en grondbezitter
Reinier Swanenburg (1743-1801), burgemeester
Willem Swanenburg, Nederlands kunstschilder

Zwanenburg 
 Cees Zwanenburg, ondernemer en oprichter van Vomar
Jan Cornelis Zwanenburg, een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Lammert Zwanenburg (1894-1944), een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Margriet Zwanenburg (1986), een Nederlands zwemster
 Piet Zwanenburg (1913-2004), een Nederlands schaatser en trainer

Overig 

Swanenburg (televisieserie), een Nederlandse televisieserie
VV Zwanenburg, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer
Zwanenburg (schip), een fluitschip van de VOC, gebouwd voor de Kamer van Zeeland

Zie ook
 Zwanenburgbaan, een startbaan op Schiphol
 Zwanenburgwal, een gracht in Amsterdam